Серена Вільямс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Кім Клейстерс.

Сіяні гравчині 

Нотатка: 
  Амелі Моресмо кваліфікувалась, але знялася через травму правого коліна.
  Мартіна Хінгіс кваліфікувалась, але знялася через травму лівого гомілковостопного суглобу.

Сітка

Посилання 

одиночний
Тур WTA 2002